Первый дивизион 1985 () — 74-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 13 мая 1985 года и закончился 15 сентября 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1985
Исландия
1985 год в Исландии